Division I i ishockey 1974/1975 var den 31:a och sista säsongen med Division I som högsta serie inom ishockeyn i Sverige. Svenska Ishockeyförbundet hade vid sitt årsmöte i april 1974 beslutat om en ny Elitserie som skulle starta till säsongen 1975/76 och att säsongen 1974/75 skulle bli en övergång. I framtiden skulle serien bestå av 10 lag. Redan denna säsong avskaffades nord- och sydgruppen och samtliga lag möttes i en dubbelserie (30 omgångar). De sex sämst placerade lagen flyttades ner till nya 1975/1976 medan de åtta främsta lagen vad direktkvalificerade till den nya Elitserien. Lagen på platser 9 och 10 fick möta de främsta lagen från division II i en kvalserie om två platser till Elitserien.

De fyra främsta lagen i serien var kvalificerade för Svenska mästerskapen som detta år avgjordes genom en cup. Brynäs vann serien, medan Leksand blev svenska mästare efter seger mot Brynäs IF med 3–2 i sudden death i en tredje och avgörande finalmatchen i Scandinavium i Göteborg.

Deltagande lag

Grundserien

SM-slutspel 
Slutspelsträd

Semifinaler
4 mars 1975: Skellefteå AIK-Leksands IF 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)
4 mars 1975: Brynäs IF-Timrå IK 4–2 (2–1, 1–1, 1–0)

6 mars 1975: Leksands IF-Skellefteå AIK 3–2 (2–2, 0–0, 1–0)
6 mars 1975: Timrå IK-Brynäs IF 6–1 (1–1, 4–0, 1–0)

9 mars 1975: Brynäs IF-Timrå IK 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

Spel om tredje pris
11 mars 1975: Skellefteå AIK-Timrå IK 2–3 (0–0, 0–2, 2–0, 0–1)
13 mars 1975: Timrå IK-Skellefteå AIK 2–6 (0–4, 2–1, 0–1)
14 mars 1975: Timrå IK-Skellefteå AIK 7–5 (0–1, 3–2, 4–2)

Finaler
11 mars 1975: Brynäs IF-Leksands IF 2–3 (0–1, 2–2, 0–0), Gavlerinken,  åskådare
13 mars 1975: Leksands IF-Brynäs IF 6–7 (1–3, 2–3, 3–1), Leksands Isstadion,  åskådare
16 mars 1975: Brynäs IF-Leksands IF 2–3 (2–1, 0–1, 0–01 0–1) Scandinavium,  åskådare

Leksands IF svenska mästare i ishockey säsongen 1974/1975.

Se även
 Division II i ishockey 1974/1975
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1975

Källor

1974/1975
Ishockeysäsongen 1974/1975
Sport i Sverige 1974
Sport i Sverige 1975